Шампиньо́н желтоко́жий, или рыже́ющий () — ядовитый вид грибов рода шампиньонов. 
Научные синонимы:
 
 
 
и др.

Русские синонимы: шампиньон желтеющий, ложный шампиньон.

Описание 

Шляпка 5—15 см в диаметре, колокольчатая, со слегка загнутым внутрь краем, мясистая, белая, беловато-бурая, при надавливании желтеет, гладкая, сухая, иногда по краю растрескивается.

Мякоть буровато-белая, ближе к основанию ножки желтоватая, во вздутии ножки оранжевая или желто-оранжевая; имеет неприятный запах фенола (т. н. «аптечный» или «чернильный» запах, иногда почти неуловимый, который, однако, резко усиливается при варке. Запах этого вида шампиньонов напоминает запах гуаши).

Пластинки тонкие, сначала белые или розоватые, при созревании коричневые.

Ножка 6—10 см высотой, 2—3 см шириной, белая, полая, со вздутием в основании.

Распространение 
Широко распространён в Северной Америке и Европе. Интродуцирован в Австралию.

Растёт с июля по октябрь в лиственных лесах, садах, парках, на лугах

Сходные виды 
 Съедобный  легче всего отличить по отсутствию неприятного запаха.

Примечания

Ссылки 
 Шампиньон рыжеющий (желтокожий)
 Таксономия на сайте www.mycobank.org

Шампиньон
Ядовитые грибы
Грибы-космополиты
Мультирегиональные грибы